Seringue utilisée avec une aiguille hypodermique pour traverser la peau et injecter des substances ou prélever des échantillons liquides dans le corps ;
 seringue projetée avec un fusil hypodermique pour administrer un produit tranquillisant à un animal sauvage ;
 Seringue hypodermique (Star Trek) ;
 Modèle de la seringue hypodermique, un modèle théorique de la communication humaine.